Тыгиш:

 Тыгиш — озеро, находящееся на территории Каменского городского округа Свердловской области.
 Тыгиш — исчезнувшее село на территории Каменского городского округа Свердловской области.
 Тыгиш — село в городском округе Богданович Свердловской области России.